Pairac  o Payrac  és un municipi al departament de l'Òlt (regió d'Occitània, França).

Demografia

Administració

Referències 

Municipis de l'Òlt